Die spanische Provinz A Coruña hat 93 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

!A Coruna
A Coruna
!Gemeinden